Newmarket é o nome de diversas cidades:

Newmarket (Suffolk)
Newmarket (Nova Hampshire)
Newmarket (Ontário)

Desambiguação